Yoshizawa (吉澤 ou 吉沢) est un nom de famille japonais. 

 Akie Yoshizawa (吉沢), chanteuse et actrice japonaise ; 
 Akira Yoshizawa (吉澤), origamiste japonais ; 
 Akiho Yoshizawa (吉沢), actrice pornographique et érotique japonaise  ; 
 Hitomi Yoshizawa (吉澤), chanteuse et actrice japonaise ; 
 Mika Yoshizawa (1959-), artiste peintre japonaise ; 
 Motoharu Yoshizawa (吉沢), bassiste japonais ; 

 Yoshizawa Ayame, nom de scène japonais d'une série d'acteurs kabuki

Homonymie de patronyme